Michou ist der Name folgender Personen:
 Paraskevi Michou, griechische Juristin
 Michou (Unternehmer) (eigentlich Michel Georges Alfred Catty, 1931–2020), französischer Cabaret-Betreiber